William Henry Stone kan syfta på:

* William Henry Stone (1828–1901), amerikansk politiker
 William Henry Stone (1834–1896), brittisk politiker